Букиник (Бокиник) — еврейская фамилия. Известные носители:

 Букиник, Исаак Евсеевич (1867—1942) — русский и советский скрипач и музыкальный педагог.
 Букиник, Михаил Евсеевич (1872—1947) — российский виолончелист.

 Бокиник, Яков Исаакович (1907—1945) — советский химик, учёный в области фотографии.